Darwino ist eine russische Ortsbezeichnung für ehemals ostpreußische Orte:
 Darwino, Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Luschen, Kreis Gumbinnen), jetzt: Furmanowo (Kaliningrad, Gussew)
 Darwino (Kaliningrad, Krasnosnamensk), untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (bis 1936: Droszwalde, 1936 bis 1937: Droschwalde, 1937 bis 1946 Drozwalde, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit)